Шуртан:

Россия 
 Шуртан — река в России, протекает в Пермском крае, Свердловской области.
 Шуртан — деревня в Свердловской области.

Узбекистан 
 Шуртан — крупное газоконденсатное месторождение в Кашкадарьинской области Узбекистана.
 «Шуртан» — узбекский футбольный клуб, выступающий в Профессиональной футбольной лиге Узбекистана.